Николай Башкиров:
 Башкиров, Николай Емельянович (1839—1901) — сооснователь торгово-мукомольного предприятия «Торговый дом Емельяна Башкирова с сыновьями».
 Башкиров, Николай Николаевич (1875—1936) — основатель и один из директоров-распорядителей общества «Спортинг-палас» в Санкт-Петербурге.